Рафаел Надал је десети пут освојио турнир. У финалу је савладао Алберта Рамоса-Вињоласа са 6:1, 6:3. Овом победом Надал је дошао до педесетог Еј-Ти-Пи трофеја у појединачној конкуренцији, и постао је први тенисер са десет титула на једном турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2017.
Монте Карло мастерс – појединачно